Флаг муниципального образования Заводоуко́вский городской округ Тюменской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом Заводоуковского городского округа.

Флаг утверждён 28 октября 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2061.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением длин высоты к длине 2:3 с изображением фигур герба муниципального образования Заводоуковский городской округ (серебряное мельничное колесо, пронизанное двумя золотыми стрелами накрест и сопровождаемое сверху алхимическим знаком aqua vita последнего металла в виде трезубца с крестообразной рукояткой, на остриях которого и между ними помещены кольца), выполненными белым и жёлтыми цветами, центр композиции приходится на границу первой и второй трети полотнища. Оборотная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Синий цвет (лазурь) полотнища символизирует простор, благородство как свойство души, а также, мирный труд.

В качестве гласной эмблемы присутствуют стрелы — «УК» — стрела, также косвенное указание на охотничьи традиции, как следствие богатства животного мира территории района.

Мельничное колесо символизирует обилие хлебов и их переработку. Историческая связь: Ялуторовск, в своё время получил серебряное мельничное колесо в герб как признание богатства уезда водяными мельницами, в чем значимую роль сыграло наличие большого числа таковых на территории нынешнего Заводоуковского района, в то время входившего в Ялуторовский уезд.

Знак  (аква вита) — символ спирта — спиртовое производство, обусловленное кристально чистой и мягкой водой родниковых ключей реки Ук, явилось основным фактором развития села Уковского в город Заводоуковск.

Примечания 

Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением трезубца